Charter Oak, chêne exceptionnel à Hartford, dans le Connecticut
 Charter Oak, localité de Californie
 Charter Oak, une ville du comté de Crawford, en Iowa.